Yuntai bezeichnet:

 die Wolkenterrasse des Juyongguan-Passes
 Yuntai (Baishui) (云台镇), Großgemeinde im Kreis Baishui in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Yuntai (Changshou) (云台镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Changshou der chinesischen Stadt Chongqing
 Yuntai (Kang) (云台镇), Großgemeinde im Kreis Kang in der chinesischen Provinz Gansu
 Yuntai (Pingchang) (云台镇), Großgemeinde im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yuntai (Haizhou) (云台街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Yuntai (Wenjing) (云台村), Dorf in der Großgemeinde Wenjing in der chinesischen Provinz Sichuan